Михаил Кожин
 Кожин, Михаил Анатольевич (род. 1966) — советский и российский рэндзист.
 Кожин, Михаил Владимирович (1886—1966) — художник-декоратор, театральный художник, реставратор.
 Кожин, Михаил Иванович (1936—1984) — советский сценарист, режиссёр и кинооператор.
 Кожин, Михаил Николаевич (1918—2003) — советский фрезеровщик и наладчик, Герой Социалистического Труда (1976).
 Кожин, Михаил Павлович (род. 1934) — советский и российский историк, археолог, доктор исторических наук.